Osoby o nazwisku Bielajew:
 Alaksandr Bialajeu – białoruski ekonomista i polityk
 Augustyn (Bielajew) – biskup prawosławny
 Barnaba (Bielajew) – biskup prawosławny
 Innocenty (Bielajew) – biskup prawosławny
 Iwan Bielajew – ukraiński lekkoatleta, olimpijczyk
 Iwan Bielajew – rosyjski generał, honorowy obywatel Paragwaju
 Jewgienij Bielajew – rosyjski śpiewak
 Jewgienij Bielajew – rosyjski biegacz narciarski, olimpijczyk
 Jurij Bielajew – rosyjski piłkarz, olimpijczyk
 Maksim Bielajew – kazachski hokeista
 Mitrofan Bielajew – rosyjski wydawca muzyczny, mecenas sztuki
 Nikołaj Bielajew – radziecki polityk
 Nikołaj Bielajew – radziecki specjalista w dziedzinie wytrzymałości materiałów
 Paweł Bielajew – radziecki wojskowy i kosmonauta
 Wiktor Bielajew – rosyjski muzykolog i etnograf
 Wiktoryn (Bielajew) – biskup prawosławny
 Władimir Bielajew – rosyjski piłkarz i trener